Grut är ett svenskt och danskt efternamn. Den 31 december 2021 var 42 personer med efternamnet Grut folkbokförda i Sverige. I Danmark var vid samma tid 27 personer med namnet bosatta.

Personer med effternamnet Grut
 Edmund Hansen Grut (1831–1907), dansk oftalmolog
 Jannike Grut (född 1964), skådespelare och manusförfattare
 Lennart Grut (1881–1949), företagsleare
 Mario Grut (1930–2007), skribent, översättare och fotograf
 Torben Grut (1871–1945), arkitekt
 William Grut (1914–2012), militär och modern femkampare

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn